Gamer ("giocatore" in lingua inglese) può indicare

 Gamer – sinonimo di videogiocatore
 Gamer – film del 2001 diretto da Patrick Levy
 Gamer – film del 2009 diretto da Mark Neveldine e Brian Taylor
 Gamer – film del 2011 diretto da Oleh Sencov
 Gamer Network – società di mass media britannica
 The Gamer – webtoon sudcoreano
 Carlton Gamer – compositore e teorico musicale statunitense